Terricola (lat. „erdbewohnend“, „landbewohnend“) steht für
 Landplanarien (Geoplanidae), eine Familie der Strudelwürmer
 eine Untergattung der Feldmäuse (Microtus), siehe Microtus (Terricola)